Форст (, ) — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Форст, в земле Бранденбург в Германии. Имеет 3 платформы и 6 путей.

Станция построена на железнодорожной линии Котбус — Зорау в 1872 году, когда эта территория была в составе Германской империи. С 1951 по 2007 год на станции был расположен железнодорожный пограничный переход Форст / Засеки на германско-польской границе.

Ссылки 
 Информации в базе bldam-brandenburg.de 
 Информации в базе bahnhof.de 
 Информации в базе bahnstrecken.de 
 Информации на сайте augusta.de 
 Информации и фотографии в базе pod-semaforkiem 

Железнодорожные станции, открытые в 1872 году
Железнодорожные станции Германии
Здания и сооружения Бранденбурга